Purureche peut désigner :

Purureche : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón ;
 Purureche : capitale de la paroisse civile de Purureche, dans la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme